L'équipe cycliste 7 Eleven Cliqq-air21 by Roadbike Philippines est une équipe cycliste philippine participant aux circuits continentaux de cyclisme et en particulier l'UCI Asia Tour. Elle fait partie des équipes continentales.

Elle ne doit pas être confondue avec l'équipe américaine homonyme, active de 1981 à 1990.

Histoire de l'équipe

Principales victoires

Courses par étapes 
PRUride PH : 2019 (Marcelo Felipe)

Classements UCI 
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et en particulier de l'UCI Europe Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI Africa Tour

UCI Asia Tour

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

7Eleven-Cliqq-Air21 by RoadBike Philippines en 2022

Saisons précédentes 

Effectif

Victoires

|-
|08/06/2013 ||  du Tour de Singkarak ||  || 2.2 ||  Ronnel Hualda
|}

Effectif

Victoires

|-
|22/04/2014 ||  du Tour des Philippines ||  || 2.2 ||  Mark Galedo
|-
|27/04/2014 || Classement général du Tour des Philippines ||  || 2.2 ||  Mark Galedo
|}

Effectif

Victoires
Aucune victoire UCI.

Effectif

Victoires

|-
|18/10/2016 ||  du Jelajah Malaysia ||  || 2.2 ||  Rustom Lim
|-
|11/12/2016 || Tour de Guam ||  || Nationale ||  Mark Galedo
|}

Effectif

Victoires

|-
|17/07/2017 ||  du Tour de Florès ||  || 2.2 ||  Edgar Nohales
|-
|10/12/2017 || Tour de Guam ||  || Nationale ||  Mark Galedo
|}

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
  

7 Eleven Cliqq-air21 by Roadbike Philippines
7 Eleven Cliqq-air21 by Roadbike Philippines